Национальный орден — название ряда наград.

 Национальный орден (Буркина-Фасо) 
 Национальный орден Мадагаскара
 Национальный орден (Нигер) 
 Национальный орден (Чад) 
 Национальный орден Вьетнама

См. также